Nienhaus steht für:

 Nienhaus (Bassum), Ort der Stadt Bassum, Landkreis Diepholz, Niedersachsen

Nienhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nienhaus (Medienmanager) (* 1960), deutscher Medienmanager
 Christian Nienhaus (* 1976), deutscher Künstler
 Ewald Nienhaus (1927–1998), deutscher Fußballspieler
 Heinz Nienhaus (1938–2013), deutscher Ingenieur und Historiker 
 Kasimir Nienhaus (1838–1910), deutsch-schweizerischer Apotheker
 Ulrike Nienhaus (* 1955), deutsche Kommunalpolitikerin (CDU), Bürgermeisterin von Kaarst
 Ursula Nienhaus (1946–2020), deutsche Historikerin
 Volker Nienhaus (* 1951), deutscher Ökonom

Siehe auch:

 Niehaus
 Nienhausen